Max Reschke ist der Name folgender Personen:

* Max Reschke (Schuldirektor) (1894–1964), deutscher Lehrer und jüdischer Funktionär
 Max Reschke (Schauspieler) (* 1995), deutscher Schauspieler